Sint-Brunokerk (Bordeaux)
 Sint-Brunokerk (Brugge)
 Sint-Brunokerk (Grenoble)
 Sint-Brunokerk (Reims)
 Sint-Brunokerk (Voiron)

Brunokerk